

Toponymes 
 Bucquoy, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais.

Patronymes 
 , famille originaire de l'Artois qui tire son nom de Bucquoy, situé à  au sud d'Arras. Elle s'établit en Belgique et passa de là en Autriche dont :
 Charles-Bonaventure de Longueval, comte de Bucquoy (1571-1621) ;
 Charles-Albert de Longueval (1607-1663), fils du précédent, 
 Jean Albert d'Archambaud, comte de Bucquoy (1650-1740) dit lAbbé Bucquoy'' ;
 Georg Franz August de Longueval, comte de Bucquoy (1781-1851).
 Jan Bucquoy''' (né en 1945) : cinéaste, auteur de bande dessinée et provocateur belge.
 Marie Bucquoy        née en 1974, fille de Jan bucquoy, danseuse et actrice, est devenue photographe par la suite.
 Jacob de Bucquoy un cartographe du 
 Jules Bucquoy (1829-1920), médecin français
 Commandant Eugène Louis Bucquoy, uniformologue français qui publia à partir de 1908 près de 3500 figures représentant les uniformes du Premier Empire sous forme de cartes documentaires.